El topónimo Upper Heyford puede hacer referencia a dos pueblos y parroquias de Inglaterra:

 Upper Heyford, en Northamptonshire; o
 Upper Heyford, en Oxfordshire.